Шемийи (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Шемийи (Верхняя Сона) — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Сона.